Боливија се први пут појавила на Олимпијским играма 1936. године и слала је своје спортисте на већину касније одржаних Летњих олимијских игара.

Боливија је учествовала на Зимским олимпијским играма први пут 1956. године. Од тада је са прекидима повремено учествовала зимским играма. Представници Боливије су закључно са Олимпијским играма одржаним 2016. године у рију де Женеиру нису успели да освоје ни једну олимпијску медаљу.

Национални олимпијски комитет Боливије (-{Comité Olímpico Boliviano}-) је основан 1932. а призната је од стране МОКа 1936. године.

Медаље

Учешће и освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста и освајача медаља по спортовима на ЛОИ 
Стање после ЛОИ 2012.

Разлика у горње две табеле од 18 учесника (13 мушкараца и 5 жена) настала је у овој табели јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Преглед учешћа спортиста и освајача медаља по спортовима на ЗОИ 
Стање после ЛОИ 2010.

Учешће и освојене медаље на ЗОИ

Освајачи медаља на ЗОИ

Преглед учешћа спортиста Боливије по спортовима на ЗОИ 
После ЗОИ 2010.

Разлика у горње две табеле од 5 учесника (5 мушкараца) настала је у овој табели јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Катерине Морено, 14 година и 138 дана Сеул 1988. пливање
 Најстарији учесник: Рикардо Робертс, 55 година и 35 дана Белин 1936. стрељаштво
 Највише медаља:
 Прва медаља: 
 Прво злато: 
 Најбољи пласман на ЛОИ: 
 Најбољи пласман на ЗОИ: 
 Највише учешћа на играма: 4 Катерине Морено (1988, 2000, 2004, 2008) пливање

Спољашње везе 
 
 
 Боливија на ОИ на sports-reference.com

Боливија на олимпијским играма